Jardim São Carlos pode ser um dos seguintes bairros na cidade de São Paulo:
Jardim São Carlos (Guaianases)
Jardim São Carlos (Pedreira)
Jardim São Carlos (Vila Jacuí)

Desambiguação